Meta ima više značenja:
 Meta (L'Akvila)
 Meta (Napulj)
 Љубав (будизам) (mettā)
 Meta (muzičar)